Ashbringer – nome originale di Brandicenere, spada dell'universo di Warcraft
Ashbringer – manga della serie Warcraft